Il doppio del torneo di tennis New Orleans Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cecil Mamiit e Sam Warburg che hanno battuto in finale Chris Drake e David Martin 7-63, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Drake /  David Martin (finale)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)

 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)
 Josh Goodall /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Orleans Challenger 2006